Warrentown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Warrentown (Massachusetts)
 Warrentown (Ohio)
 Warrentown (Wisconsin)